In diese Liste von Erdbeben in der Schweiz werden Erdbeben aufgeführt, die sich auf dem Gebiet der heutigen Schweiz ereignet haben. In die Liste aufgenommen werden Erdbeben ab einer Magnitude 4,5  oder der Intensität VII. Ein weiterer Aufnahmegrund ist ein besonders damit verbundenes Ereignis oder überregionales Interesse.

Überblick 
Auch wenn die Schweiz, zum Beispiel im Vergleich zu Italien, nicht in einem Gebiet liegt, in dem schwere Erdbeben häufig sind, so kommen sie doch immer wieder vor und vor allem die Region Basel und das Wallis gelten als erdbebengefährdet.

Liste 
Legende:

T = Tiefe des Erdbebenherdes in km
M = Magnitude
I = Intensität
Q = Quelle der Informationen

Siehe auch 
 Liste von Erdbeben in Deutschland
 Liste von Erdbeben in Österreich

Weblinks 
 Schweizerischer Erdbebendienst (SED)
 
 Peter Rüegg: Wissen, wo die Erde bebt/European Seismic Hazard Map 2013. In: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Hrsg.): ETH-News. Zürich Juni 2014 (ethz.ch), doi:10.12686/SED-00000001-SHARE
 Interaktive Karte mit aktuellen und historischen Erdbeben auf map.geo.admin.ch

Einzelnachweise 

!
Schweiz